Zoug ist der Name folgender Orte:

 Kanton Zug (französisch Zoug), Kanton in der Schweiz
 Zug (Stadt) (französisch Zoug), Hauptort des Kantons Zug
 Zoug (Westsahara) (auch Zug, Zoûg, Sug, Arabisch: زوك), Dorf und Region in der Westsahara